U-1407 — немецкая подводная лодка типа XVIIB, оснащённая двигателем Вальтера. Заложена 16 мая 1944 года, фирмой Блом унд Фосс, Гамбург под стапельным номером 257. Спущена на воду 13 марта 1945 года. Вошла в состав 5-й учебной флотилии. Боевых походов не совершала, Первый и последний командир обер-лейтенант Хорст Хейц (Horst Heitz). Затоплена 5 мая 1945 года в Куксхафене (Cuxhaven). Впоследствии поднята, передана Великобритании, служила в британском флоте под именем HMS Meteorite в 1946—1949 годах.

Ссылки 
 U-1407 на uboat.net

Подводные лодки типа XVII
Meteorite